Epimachus (geslacht), een geslacht van zangvogels.
 Epimachus (heilige), Romeins christelijk martelaar.
 Epimachus van Pelusium, Egyptisch christelijk martelaar.
 Epimachus van Athene, oud-Grieks ingenieur en architect.
 Epimachus Jacobus Ignatius Cremers, Eppo Cremers (1766-1815), Nederlands politicus.
 Epimachus Jacobus Johannes Baptista Cremers, Eppo Cremers (1823-1896), Nederlands minister.